Рудольф Крістоф Ойкен (; 30 грудня 1865, Ойріх, Ганновер — 15 вересня 1926) — німецький письменник і філософ.

У 1908 році стає лауреатом Нобелівської премії з літератури «За серйозні пошуки істини, всепроникаючу силу думки, широкий кругозір, жвавість і переконливість, з якими він відстоював і розвивав ідеалістичну філософію».

Вибрані праці 

 Die Methode der aristotelischen Forschung, 1872
 Geschichte und Kritik der Grundbegriffe der Gegenwart, 1878, 2. veränd. Aufl. 1893; auch ins Englische übersetzt, 1880
 Geschichte der philosophischen Terminologie, 1879
 Die Lebensanschauungen der großen Denker, 1890
 Der Kampf um einen geistigen Lebensinhalt, 1896
 Der Wahrheitsgehalt der Religion, 1901
 Grundlinien einer neuen Lebensanschauung, 1907
 Philosophie der Geschichte, 1907
 Geistige Strömungen der Gegenwart, 1908
 Der Sinn und Wert des Lebens, 1908
 Erkennen und Leben, 1912
 Present-day Ethics in their Relation to the Spiritual Life (Alltagsethik in ihrem Verhältnis zum geistigen Leben), Vorlesungen, 1913
 Die Träger des deutschen Idealismus, 1915
 Die geistesgeschichtliche Bedeutung der Bibel, 1917
 Deutsche Freiheit. Ein Weckruf, 1919

Примітки

Посилання 
 

Німецькі письменники
Члени Національної Академії деї Лінчеї
Члени Шведської королівської академії наук
Викладачі Єнського університету